Ю́рий Коле́сников:
 Колесников, Юрий Александрович (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Колесников, Юрий Антонович (1922—2013) — советский разведчик и писатель, Герой Российской Федерации.
 Колесников, Юрий Васильевич (1956—2016) — советский и украинский футболист.
 Колесников, Юрий Вениаминович (род. 1935) — советский журналист, популяризатор науки.
 Колесников, Юрий Леонидович (род. 1957) — профессор, доктор наук.